Mihovil Grubišić, hrvatski rimokatolički svećenik i pjesnik iz Tučepi. Koncem 18. stoljeća podigao je obiteljsku kapelu u jednostavnim oblicima kasnog baroka, današnju crkvu sv. Mihovila.

Izvori 

Hrvatski katolički svećenici
Hrvatski pjesnici
Tučepi